Romecke ist der Name von geographischen Objekten in Nordrhein-Westfalen, Deutschland:

Fließgewässer:
 Romecke (Hemecke), Zufluss der Hemecke (zur Kerspetalsperre/Kerspe) vor Niederhedfeld (Halver), Märkischer Kreis
 Romecke (Linnepe), rechter Zufluss der Linnepe (Röhr) vor Meinkenbracht (Sundern), Hochsauerlandkreis
 Romecke (Möhne), rechter Zufluss der Möhne nach Heidberg (Rüthen), Kreis Soest
 Romecke (Schorenbach), linker Zufluss des Schorenbachs bei Romecke (Warstein), Kreis Soest

Wohnlage:
 Romecke (Warstein), Wohnlage von Warstein, Kreis Soest